Jméno a příjmení Milan Purnoch má více známých nositelů:
 Milan Purnoch (volejbalista) – český volejbalista (1933–2017)
 Milan Purnoch (pedagog) – český hudebník a pedagog (* 1962)